Ménoire signifie à la fois :

 Ménoire, une commune française du département de la Corrèze ;
 la Ménoire, ruisseau français, affluent de la Dordogne, originaire de la commune précédente.